

W Polsce 
 Czersk – miasto w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk 
 Czersk – leśniczówka w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Czersk – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim
 Czersk – dawna gromada w powiecie chojnickim
 Czersk – stacja kolejowa w Czersku, w gminie Czersk, w powiecie chojnickim, w województwie pomorskim

 Czersk – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Czersk – część Jasieńca, w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Jasieniec
 Czersk – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w województwie warszawskim
 Gromada Czersk – dawna gromada w powiecie grójeckim w województwie warszawskim
 Gromada Czersk – dawna gromada w powiecie piaseczyńskim w województwie warszawskim

Inne 
 Czersk – uroczysko w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim w gminie Okonek

Białoruś 
 Czersk – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim w sielsowiecie Domaczewo

Ukraina 
 Czersk – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim w silskiej radzie Trojanówka

Zobacz też 
 Czersk Świecki, Czersk Świecki (przystanek kolejowy), Czersk Koszaliński, Czerskie Rumunki, Dekanat Czersk